Applegate Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Applegate Creek (Alaska)
 Applegate Creek (New Jersey), im Ocean County
 Applegate Creek (Douglas County, Oregon)
 Applegate Creek (Polk County, Oregon)